Эдвард Мурадович Мурадян (19 июля 1907, Харберд — 5 сентября 1979, Ереван) — советский армянский артист театра и кино, театральный режиссёр.

Биография 
Родился в семье адвоката Мурада Мурадяна и Мариам Мушян. После гибели отца во время геноцида мать с детьми в 1918 г. бежали в Алеппо (Сирия). Эдвард учился в школе-училище «Айказян»; его педагогами были писатель Ерухан, поэт Тиран Карваренц, литературовед Пол Борени, композитор Барсег Каначян. В это же время поступил артистом в театральную труппу «Андраник», получив сразу же главную роль — Шейлока в спектакле по пьесе У. Шекспира «Венецианский купец».

В 1925 г. семья эмигрировала в Советскую Армению; жили в Эчмиадзине, затем — в Ереване. В 1925—1927 гг. работал артистом в Государственном Первом театре Армении, затем — в передвижном Театре рабочих Армении, став одним из его основателей. В 1930—1948 гг. — артист Театра юного зрителя имени А. Микояна; возглавлял в театре коллегию Театральной газеты. C 1948 г. — член Союза театральных деятелей Армянской ССР. С 1948 г. до конца жизни работал в Ереванском художественном-театральном институте: ассистент-лаборант актёрского факультета, руководитель постановочной части, декан актёрского факультета; с 1959 г. — учёный секретарь института. В качестве общественной работы руководил также агитационным пунктом, редколлегией стенгазеты; был секретарём избирательный комиссии. В разные годы был художественным руководителем театрального коллектива Ереванского дворца пионеров и школьников, дома художественного воспитания детей.

Окончил 2-годичный факультет работников искусств Университета марксизма-ленинизма в Ереване. Владел русским, французским, арабским, турецким языками.

Умер после продолжительной болезни. Похоронен в е на кладбище Шаумяна.

Семья 
Жена — Айкануш Асатрян, балерина Государственного академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна. Дети:
 дочь Иветта Мурадян — балерина театра оперы и балета имени А. Спендиаряна;
 сын Давид Мурадян (род. 1950) — писатель.
Внуки: Армен Мурадян, артист кино; Седа Мурадян, журналистка.

Братья:
 Зарэ Мурадян (1913—1979), артист балета.
 Тиран Купелян — фотохудожник.

Творчество

Роли в театре 
театральная труппа «Андраник»

 «Трильби» Г. Гея — Билли
 «Венецианский купец» У. Шекспира — Шейлок (главная роль)
 «Орёл Аварайра» — Левон
 «Возвращение» — Ефим

Государственный Первый театр Армении
 «У фонаря» Г. Никифорова и В. Королевича — слуга
Театр рабочих Армении

 «Ревизор» Н. Гоголя — Добчинский
 «Красный орёл» Северянина — Леонид
 «Каменный гость» А. Пушкина — Дон Жуан (главная роль)
 «Стрипирухин» — Сергей

Театр юного зрителя имени А. Микояна

 «Тиль Уленшпигель» по роману Ш. де Костера — Тиль Уленшпигель (главная роль); Бродереди; граф Эгмонт
 «Том Кенти» С. Михалкова по роману М. Твена «Принц и нищий» — Том Кенти (главная роль); принц Эдуард
 «Серёжа Стрельцов» В. Любимовой — Серёжа Стрельцов (главная роль)
 «Артист» А. Широяна — Левон (главная роль)
 «Самвел» В. Арутюняна — Месроп Маштоц
 «Слуга двух господ» К. Гольдони — Сильвио
 «Снежная королева» Е. Шварца — князь Клаус
 «Мнимый больной» Ж. Б. Мольера — Клеант; Томас Диафуарус
 «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира — Филострат
 «Доходное место» А. Островского — Мыкин, учитель

 «Молодая гвардия» по роману А. Фадеева — Василий Пирожок; Иван Туркенич
 «Скупой рыцарь» А. Пушкина — Альбер
 «Из-за чести» А. Ширванзаде — Сурен
 «Хатабалла» Г. Сундукяна — Геворг Масисян
 «Анаит» В. Арутюняна — князь Левон
 «Разбойники» Ф. Шиллера — Герман; Командир
 «Тысячи перьев» Г. Бейлеряна — полковник
 «Храбрый Назар» Д. Демерчяна — учитель
 «Далёкое путешествие» Н. Шлестакова — Пол Марти
 «За родину» Г. Бейлеряна — лейтенант Коротков
 «Адвокат Патле» А. Дейча — Валера
 «Как закалялась сталь» по роману Н. Островского — Виктор Лещинский
 «Специальное задание» С. Михалкова — Михаил Лозников
 «В огневом кольце» В. Ананяна — Асад; Дзаварян
 «Машенька» А. Афиногенова — Виктор
 «Боевые дни» А. Бруштейн — Павел
 «Зоя» Г. Яхджян — Петя
 «Злость» А. Гулакяна — Адольф
 «Синий и розовый» А. Бруштейн — Ваня
 «Девочки» В. Пановой — Валька
 «Дом № 5» И. Штока — Яша Полтавский
 «Свирель радости» З. Ацагорцян, В. Худавердян — Лёва
 «Старые родственники» Л. Малюгина — Сенька Горин
 «Внук коммуны» А. Дроздова, Э. Лойдер — лейтенант
 «Первые парткомы» М. Армена — Грачья
 «Камо» А. Барсегяна — Рахим
 «Залп» — Миро
 «Зямка Копач» М. Даниеля — Лейбка
 «Таня» А. Арбузова — Морозов
 «Два меча» В. Тотовенца.
 «Тайна пещеры» В. Ананян, А. Широян — Армен
 «Зелёное ущелье» Н. Благина — Сурен
 «Храбрецы» Б. Миракяна — Меликсет
 «По дороге к великой победе» М. Кочаряна — Сурен
 «Джумшуд Варандаци» М. Кочаряна — сельский житель
 «Храбрецы» М. Миракяна — сыщик
 «Синий и розовый» А. Бруштейн — Иония
 «Поднос» — Гасан
 «Старые знакомые» — Оскар
 «Скаут № 89» М. Армена — Грачья
 «Неизвестная женщина» Биссо
 «Огни Фороса» Л. Карасёва — Ивон

Режиссёрские работы 
Театр юного зрителя имени А. Микояна

 «Злой дух» А. Ширванзаде
 «Предложение» А. Чехова
 «Два меча» В. Тотовенца
 «Слепой музыкант» М. Кочаряна
 «Женщина в погонах» М. Кочаряна
 «Конец зла» (сказка) О. Туманяна
 «Машенька» А. Афиногенова
 «Храбрецы» Б. Миракяна (ассистент режиссёра)

Фильмография 
киностудия «Арменфильм»

 «Возвращение» — Меликсет
  новелла «Честь бедняка» в фильме «Царь Чах-Чах» — сельский житель
  «Кум Моргана» — Амаяк
 «Первые парткомы»

Избранные публикации 
 Незабываемые встречи // Советское искусство. — 1976. — № 6.
 Сефер // Литературные позиции. — 1929.
 Письмо // Зов родины (газета). — 1957, 11 июля.
 Незабываемые встречи : радиопрограмма для диаспор армян (выступление по радио Армении в октябре 1973).
Остались неопубликованными воспоминания под общим названием «Занавес дней» — о его встречах с писателями Аветиком Исаакяном, Анри Барбюсом, Еруханом, поэтессой Шушаник Кургинян, артистами Ованесом Абеляном, Арус Восканян, Микаэлом Манвеляном, певцом Шара Таляном.

Награды 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «Победитель социалистического соревнования» (1973)
 юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 медаль «Ветеран труда»
 почётные грамоты: работника культуры Армянской ССР; за доблестный труд; за активное участие в общественной жизни театрального института; Министерства культуры Дагестана; в связи с 40-летием Великой Октябрьской социалистической революции.

Память 
Внук Эдварда Мурадяна, артист Армен Мурадян, снял про деда документальный фильм «Незабываемые
встречи».

Примечания

Ссылки